Нхата Бэй — топоним.

 Нхата Бэй (город) — город в Малави.
 Нхата Бэй (округ) — округ в Малави.